Novodevitchi peut désigner plusieurs sites en Russie : 
 Couvent de Novodievitchi, un monastère à Moscou ;  
 Cimetière de Novodevitchi, un cimetière à Moscou ;  
 Cimetière de Novodievitchi, un cimetière à Saint-Pétersbourg.